Kleine steht für:
 Kleine (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Die Kleine, bulgarischer Liebesfilm von Nikola Korabow aus dem Jahr 1959
 Kleine Zeitung (verkürzt)
 Kleine + Assoziierte Architekten und Stadtplaner, 1959 in Hannover ursprünglich durch Sigrit und Walter Kleine gegründetes Architekturbüro

Unternehmen:
 Kleine (Orgelbauerfamilie)
 Clemens Kleine, deutscher Dienstleister im Bereich des Gebäudemanagements

Siehe auch:
 Klein
 der Kleine